ФК Корк Сити (; ) е ирландски футболен клуб от град Корк.

История

Успехи 
 Ирландска висша лига
  Шампион (3): 1992 – 93, 2005, 2017
  Вицешампион (8): 1990 – 91, 1993 – 94, 1998 – 99, 1999 – 2000, 2004, 2014, 2015, 2016, 2018
 Ирландска първа дивизия
  Шампион (1): 2011
 Купа на Ирландия
  Носител (4): 1998, 2007, 2016, 2017
  Финалист (5): 1988 – 89, 1991 – 92, 2005, 2015, 2018
 Суперкупа на Ирландия
  Носител (1): 2018
 Купа на Ирландската футболна лига
  Носител (3): 1987 – 88, 1994 – 95, 1998 – 99
  Финалист (3): 1996 – 97, 2011, 2019
 Купа на президента
  Победител (1): 2016

Известни бивши футболисти 
  Кевин Дойл
  Тревър Брукинг

В европейските турнири

Източници

Външни препратки 
 Профил в сайта soccerway
 Профил в worldfootball.net
 Профил в transfermarkt.com
 Профил в soccerpunter.com
 Профил в soccerway.com
 Профил в soccer365.ru
 Профил в ceroacero.es

Ирландски футболни отбори
Корк